Райт-бай-Зефельд () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70344.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вилли Грубер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 7 мест.

 местный блок: 7 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Тироля